Ключарки́ () — село в Мукачевской городской общине Мукачевского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2632 человека. Почтовый индекс — 89626. Телефонный код — 3131. Занимает площадь 3,796 км². Код КОАТУУ — 2122783801.

Известные уроженцы
Габовда, Янош Павлович – советский футболист.
Решко, Стефан Михайлович – советский футболист.

Ссылки